Perkin steht für:

 Perkin (Mondkrater)
 (2482) Perkin, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Perkin ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur George Perkin (1861–1937), britischer Chemiker
 Frederick Mollwo Perkin (1869–1928), britischer Chemiker
 William Henry Perkin (1838–1907), britischer Chemiker und Industrieller
 William Henry Perkin junior (1860–1929), britischer Chemiker

Siehe auch:
 PerkinElmer
 Perkin Medal
 Perkins